Гран-Сассо:
 хребет Гран-Сассо в Апеннинах
 Изола-дель-Гран-Сассо-д'Италия, коммуна в регионе Абруццо, Италия
 Национальная лаборатория Гран-Сассо
 Национальный парк Гран-Сассо и Монти делла Лага